Мировая лига водного поло среди мужчин 2014 — 13-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 12 ноября 2013 года по 1 июня 2014 года в городе Шанхай (Китай), а суперфинал с 16 по 21 июня в городе Дубай (ОАЭ). Победителем турнира в восьмой раз стала сборная Сербии.

Квалификационный турнир

Европейский отбор

Группа А

Группа В

Группа С

Интерконтинентальный отбор

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал квалификации

Суперфинал

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2014 год в водном поло